

Фіндлі — місто, штат Огайо
 Фіндлі — селище, штат Іллінойс
 Фіндлі Тауншип — селище в окрузі Аллегені, штат Пенсільванія